Алтухо́вское городское поселение — муниципальное образование в южной части Навлинского района Брянской области. 

Административный центр — посёлок городского типа Алтухово.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Алтуховского поссовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Навлинского района
Городские поселения Брянской области